Алекса́ндр Ма́лич (род. 30 марта 1983 года, Ленинград) — российский теле- и радиоведущий, журналист, продюсер, Генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  Отец — режиссёр и актёр Мирослав Малич.

Биография 
Родился в Ленинграде в 1983 году. В 2000 году окончил Гимназию № 157 имени принцессы Ольденбургской.

В 2005 году окончил факультет Международных отношений СПбГУ. Специализация: Международные Гуманитарные Связи.

C 2003  по  2015 год работал на телеканале «100ТВ» (с момента основания канала), где участвовал в проектах «В рабочий полдень», ток-шоу «Маленький двойной», «ПроСТО встреча», «По Вашим заявкам», «На ночь глядя», «Гости в студии».

С 2004 года, автор ведущий проекта «100Процентный звук» («Живые люди»). 

Лауреат премии ТЭФИ-Регион, 2008 (1 место, номинация «Развлекательная программа»). В апреле 2010 года программа была закрыта.

С мая 2007 года начал сотрудничать с «Радио Рокс» (102FM): ведущий программ «Малич ФМ», программы «Вечер понедельника», утреннего шоу «Полный Вперёд», где его фирменным знаком становится фраза «Отвратительно хочется спать». 

В феврале 2010 в связи с несогласием с менеджментом радиостанции, покидает утренний эфир.

В сезоне 2008/09, 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 — ведущий абонемента в Петербургской Филармонии под названием «Во фраках и джинсах».

В качестве ведущего участвует в проведении музыкальных и кино- фестивалей.

Автор цикла передач «Окно в Норвегию».

Автор  и ведущий документальных телефильмов «Путешествие оркестра», «Петербург — Бангкок. История Дружбы», «Истории Кипра».

В 2008 году участвовал в съёмках документальных фильмов канала «Russian Travel Guide». 

Автор и ведущий программы «Виниловое видео» (Финалист ТЭФИ-Регион 2012) на телеканале «100ТВ».

Ведущий проекта «Встречи на набережной Макарова» на телеканале «100ТВ».

С 2010 года, руководитель и ведущий проекта «АРТ ТВ» на телеканале «100ТВ». В 2010 году, вместе с соведущей Дашей Александровой, стали лауреатами премии «Собака.ru ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», в номинации медиа.

Постоянный ведущий прямых трансляций с Дворцовой площади с празднований Дня Победы и других государственных и городских праздников.

В 2012 года стал лауреатом конкурса журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Золотое перо-2011», за проект АРТ ТВ. 

С сентября 2012 года по 11 сентября 2015 года ведущий эфира радиостанции НЕВА FM (95.9 FM).

В марте 2013 года номинировался на гран-при конкурса  журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Золотое перо-2012».

С сентября 2013 года по 11 сентября 2015 года в эфире НЕВА FM, вместе с Сергеем Соколовым вёл позднее утреннее шоу «Второй завтрак».

Был официальным ведущим Церемоний приветствия команд (Team Welcome) на Олимпийских Зимних Играх 2014 года  в Сочи.

С января 2015 по 11 сентября 2015 года в эфире НЕВА FM вёл проект "Понедельник 23".

С сентября 2015 до декабря 2016 года принимал участие в проекте Фонтанка.Офис, интернет-портала Фонтанка.Ру

Ведущий телевизионных трансляций XV Международного Конкурса имени П. И. Чайковского для канала MEDICI.TV Medici TV и Телеканала Культура. 

Ведущий телевизионного проекта "Сила Слова" на телеканале Санкт-Петербург. 

Ведущий Международного  Телевизионного Конкурса Юных Музыкантов "Щелкунчик" на Телеканале Культура. 

Ведущий телевизионных трансляций I Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition (2016) для канала MEDICI.TV и Телеканала Культура. 

С 3 апреля 2017 года - ведущий программы "Утро на Пять" на Пятом канале. 

С сентября 2017 года вместе с другими ведущими Пятого канала перешел на телеканал 78, где ведет собственный проект  "НЕСПЯЩИЕ", рассказывающий о культурной жизни Санкт-Петербурга. 

В декабре 2018 года запустил собственный YouTube канал об искусстве и культуре, Хот культур. 

С сентября 2019 Генеральный продюсер Новой Сцены Александринского Театра. 

В настоящее время продолжает развивать музыкальные, научно-познавательные и публицистические проекты на радио и телевидении, снимает авторские документальные проекты.

Болельщик «Зенита».  Играл в любительской волейбольной команде "Разящие Бегемотики". 

Занимается беговыми лыжами.

Фильмография 
 2001 — Первое мая
 2005 — Улицы разбитых фонарей-7, Случайное знакомство (15-я серия) — ведущий
 2006 — Улицы разбитых фонарей-7, По ту сторону рекламы (22-я серия) — ведущий
 2007 — Улицы разбитых фонарей-8, Благие намерения (17-я серия)
 2007 — Улицы разбитых фонарей-8, Варя выходит замуж (22-я серия) — Артём Наумов, практикант
 2009 — Морские дьяволы-3, Газовый синдром (8 серия) — журналист
 2023 — Фандорин. Азазель — корреспондент на Дворцовой площади

Награды и номинации

Награды 
 Лауреат премии ТЭФИ-Регион 2008, в номинации "Развлекательная программа", за проект "100% звук".
 Лауреат премии Союза Журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области "Золотое Перо-2011", за проект "Арт ТВ".
 Лауреат Премии «Собака.ru ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», в номинации "Медиа".

Номинации 
 Финалист премии ТЭФИ-Регион 2012 в номинации "Развлекательная программа" за проект "Виниловое Видео".
 Номинант на гран-при премии Союза Журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области "Золотое Перо-2012". (Журналист Года)
 Финалист Национальной Премии в области радио "Радиомания-2014" в номинации "Ведущий разговорного эфира", за проект "Второй Завтрак" - НЕВА ФМ.

Ссылки 
 YouTube канал Александра Малича "Хот Культур".

 
 Малич, Александр Мирославович на Facebook
 Официальный Instagram
Архив программ Александра Малича на сайте Телеканала «100 ТВ»

Примечания